Хафи́з ( причастие «учащий наизусть; охранитель») — хранитель Корана, запоминающий его наизусть. Мусульманин, причисляемый к духовному сословию ввиду знания всего Корана наизусть.

Хафизы Корана 
Во множественном числе звучит как «хафаза» () «хуффаз» (). Так называют людей, которые знают весь Коран наизусть. Их также называют «хафиз аль-кур’ан». Хафизами также называют мухаддисов, которые знают наизусть десятки тысяч хадисов с цепями их передатчиков, а также личностные качества передатчиков хадисов, их надёжность, правдивость, погрешности и ошибки.

Хафизы в хадисоведении 
Устная традиция играла большую роль в сохранении исламского наследия и первоисточников. Аяты Корана и хадисы ещё с периода жизни пророка Мухаммада специально заучивались наизусть и передавались из поколения в поколение. Хранителями исламского наследия и были хафизы. Устная традиция передачи Корана и хадисов продолжается вплоть до наших дней, наряду с письменной.

Шамсуддин ас-Сахави в биографии своего шейха Ибн Хаджара аль-Аскаляни аш-Шафии пишет: "Я прочитал написанное почерком того, чья это биография, да помилует его Аллах, следующее:

«У имамов есть условия. Если эти условия воплощаются в передатчике, то они называют его хафизом. Эти условия следующие:
 известность занятостью собиранием (хадисов),
 перенятие (их) в живую напрямую от людей, а не из бумаг,
 знание уровней и степеней передатчиков,
 знание (о их положении) со стороны „дискредитации и рекомендации“ (джарх ва та’диль),
 способность отличать достоверное от слабого,
 чтобы того, что он может воспроизводить по памяти из этого, было больше, чем то, что он не может воспроизводить,
 при способности воспроизводить по памяти многие из текстов хадисов.
Если эти условия соберутся в передатчике, то его называют хафизом».

Известные хафизы 
Ниже представлен список некоторых мухаддисов, известных как хафизы:

 Абу Бакр аль-Байхаки (994—1066)
 аль-Хатиб аль-Багдади (1002—1072)
 Ибн Абд аль-Барр (ум. )
 Ибн аль-Джаузи (1116—1201)
  (1146—1203)
  (1173—1245)
  (-)
 аль-Миззи (-)
 аз-Захаби (1274—1348)
 Ибн Раджаб (1335—1393)
 Зайнуддин аль-Ираки (-)
 Ибн Хаджар аль-Аскаляни (1372—1448)
 Джалалуддин ас-Суюти (1445—1505)
 Ибн Хаджар аль-Хайтами (1504—1567)

Примечания